Víctor Gutiérrez (1978-vivente) – calciatore messicano
Víctor Gutiérrez (1996-vivente) – calciatore colombiano
Víctor Gutiérrez Santiago (1991-vivente) – pallanuotista e attivista spagnolo
Víctor Manuel Gutiérrez (1922-1966) – politico guatemalteco